L'expression Critics Choice Awards 2006 peut faire référence à :

 la  des Critics Choice Awards, qui a eu lieu en 2006
 la  des Critics Choice Awards, qui a eu lieu en 2007 et qui honora des films sortis en 2006 aux États-Unis